Saint-Jouan-de-l'Isle – comune francese situato nel dipartimento della Côtes-d'Armor
 Saint-Jouan-des-Guérets – comune francese situato nel dipartimento dell'Ille-et-Vilaine

Pagine correlate
 Jouan